Donggang kan bland annat syfta på följande orter i Kina:

Donggang, Dandong – en stad på häradsnivå i Liaoning-provinsen
Donggang, Rizhao – ett stadsdistrikt i Rizhao i Shandong-provinsen.
Donggang (socken i Kina, Hunan)
Donggang (köping i Kina, Hebei)
Donggang (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 28,94, long 114,23)
Donggang (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 22,99, long 115,93)
Donggang (köpinghuvudort i Kina, Jilin Sheng, lat 42,16, long 127,49)

WP:Projekt Kina